Братское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Братское — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Братское — село в Карасуском районе Костанайской области, упразднено в 2019 году.
 Братское — название села Шынбулак, Жуалынский район Жамбылской области до 1990-х годов.

Россия 
 Братское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Братское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Братское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Братское — хутор в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Братское — село в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Братское — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Братское — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Братское — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Братское — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Братское — село в Надтеречном районе Чечни.
 Братское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Братское — село в Красноперекопский район.
 Братское — село в Первомайский район.

Украина 
 Братское — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Братское — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Братское — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Братское — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Братское — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Братское — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Братское — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Братское — посёлок в Свердловском районе Луганской области.
 Братское — посёлок в Братском районе Николаевской области.
 Братское — село в Роменском районе Сумской области.
 Братское — село в Тростянецком районе Сумской области, Гребениковский сельский совет.
 Братское — село в Тростянецком районе Сумской области, Мащанский сельский совет.
 Братское (до 2016 года — Индустриальное) — посёлок в Голопристанском районе Херсонской области.
 Братское — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области.

См. также 
 Братское сельское поселение
 Братовец
 Братово
 Братовщина
 Братск (значения)
 Братский